Deverra fallax är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Aimé Battandier och Louis Charles Trabut. Deverra fallax ingår i släktet Deverra och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
fallax